Die Abkürzung DCFC steht für:
 die Kohlenstoff-Brennstoffzelle (engl. Direct Carbon Fuel Cell)
 die amerikanische Indie-Pop Band Death Cab for Cutie

DCFC